Дударево  — топоним:

Беларусь 
 Дударево  — деревня,  Вировлянский сельсовет, Городокский район, Витебская область
 Дударево  — посёлок,  Рассветовский сельсовет, Добрушский район, Гомельская область
Также:
 Дударево  —  железнодорожная платформа на линии Гомель — Закопытье около деревни Ларищево

Россия 
 Дударево — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Кудеверская волость